

Automobili
 Maserati Levante autovettura della casa automobilistica italiana Maserati

Geografia 
 Levante – la parte dell'orizzonte dove sorge il Sole, ovvero l'Est
 Levante – regione storica corrispondente alle coste poste all'estremità orientale del Mar Mediterraneo 
 Levante ligure – area geografica della Liguria comprendente la porzione orientale della regione
 Levante spagnolo – area geografica della Spagna comprendente la parte orientale della penisola iberica e le isole Baleari
 Llevant – comarca spagnola, sull'isola di Maiorca, nelle isole Baleari

Musica 
 Levante – cantautrice italiana

Altro 
 Levante – vento proveniente da Est
 Levante Unión Deportiva – squadra di calcio spagnola
 Levante – azienda italiana produttrice di calze di nylon
 Levante-EMV – quotidiano della Comunità Valenciana
 Levante – casa di produzione cinematografica italiana